

Toponyme

Angleterre 
 Keswick, une ville de la Cumbria ;
 East Keswick, un village du Yorkshire de l'Ouest.

Canada 
 , un village de l'Ontario ;
 Keswick Ridge, un village du Nouveau-Brunswick ;
 la Keswick, une rivière du Nouveau-Brunswick.

États-Unis 
 Keswick, une ville du  comté de Keokuk, en Iowa ;
 Keswick, census-designated place située en Californie ;
 le Keswick Hall, un hôtel situé à Charlottesville, en Virginie.